"Slaughter" pode ser:
 Slaughter, banda
 Slaughter (Luisiana)
 Slaughter Beach, no Delaware

Desambiguações de topônimos